Alfonso IV av Este, född 1634, död 1662, var en monark (hertig) av Modena och Reggio från 1658 till 1662.

Antavla

Referenser
 

Män
Födda 1634 
Avlidna 1662
Modenas regenter
Huset Este